Pyronia infrafulva är en fjärilsart som beskrevs av De Sagarra 1930. Pyronia infrafulva ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
infrafulva